Niklaus est un prénom allemand.

André Niklaus (né en 1981), athlète allemand
Mandy Niklaus (née en 1956), escrimeuse est-allemande